Альфред Лісков (1910 — ?) — німецький солдат-перебіжчик; 21 червня 1941 року повідомив радянському командуванню про підготовку німецької агресії.
 Барбара Лісков (* 1939) — американська дослідниця в галузі інформатики, лауреатка премії Тюрінга 2008 року.
 Лісков Валерій Миколайович (* 1958) — український радянський легкоатлет, який спеціалізувався у бігу на середні дистанції, рекордсмен України з естафетного бігу 4×800 метрів.
 Християн Людвіг Лісков (1701—1760) — німецький дипломат і письменник-сатирик.

 Принцип підстановки Лісков — спеціальне визначення підтипу в програмуванні.